Pawel Kogan (russisch Павел Коган) ist der Name folgender Personen:

* Pawel Borissowitsch Kogan (1967–2005), russischer Fußballspieler 
 Pawel Dawidowitsch Kogan (1918–1942), russischer Dichter 
 Pawel Leonidowitsch Kogan (* 1952), russischer Dirigent